Espino peut désigner :

Patronymes 
Espino est un patronyme porté par : 
Martín Erasto Torrijos Espino (1963) : homme politique panaméen.
Gaby Espino (1977) : mannequin et actrice vénézuélienne ;
Paolo Espino (1987), lanceur droitier de la Ligue majeure de baseball.

Toponymes

El Espino : une municipalité du département de Boyacá.

Hoyos del Espino : une commune de la communauté autonome de Castille-et-León, dans la province d'Ávila ;

Espino : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Leonardo Infante dans l'État de Guárico ;
 Espino : capitale de la paroisse civile d'Espino de la municipalité de Leonardo Infante dans l'État de Guárico.

Autres 
 Stade Héctor Espino (es) : stade de la ville de Hermosillo au Mexique.

Homonymie de toponyme